Куту́зов () — русская фамилия. 

 Носители фамилии 
 Кутузов 
 
 Кутузов, Алексей Михайлович (1748—1790) — русский мистик.
 
 
 
 Кутузов, Владислав Александрович (1933—2016) — советский и российский историк.
 Кутузов, Данил Геннадьевич (род. 1987) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Кутузов, Дорджи Джаб (ум. 1889) — преподаватель монгольского языка, зайсанг Малодербетевского улуса.
 
 Кутузов, Илья Андреевич (1915—2000) — советский геодезист.
 
 
 Кутузов, Олег Иванович (род. 1935) — советский баскетболист, доктор технических наук.
 Кутузов, Пётр Васильевич (род. 1955) — советский, украинский футболист и тренер.
 

 Кутузов, Сергей Сергеевич (род. 1994) — российский футболист

 Кутузов, Фёдор Юрьевич Щука (ум. 1530) — московский боярин и воевода в период правления Ивана III и Василия III.
 Кутузов, Юрий Иванович Шестак (ум. 1499) — окольничий и воевода при Иване III.

Топоним 
 Кутузов — остров на реке Уссури.

 Другое 
 «Кутузов» — советский художественный фильм 1943 года.
 «Кутузов» — кодовое название Орловской наступательной операции советских войск во время Великой Отечественной войны.
 «Кутузов» — башкирская народная песня.

 См. также 
 
 Кутузовы — о дворянском роде
 Кутуз
 
 
 
 
 Михаил Кутузов (крейсер)
 Набережная Кутузова
 Орден Кутузова